Хёрнляйн:

 Хёрнляйн, Вальтер — немецкий генерал.
 Хёрнляйн, Фридрих Вильгельм — немецкий художник, скульптор, резчик монетных штемпелей и медальер.
 Хёрнляйн, Хорст — немецкий саночник, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.